Robertson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Robertson House (Arkansas), ID-Nr. 91001221
 Robertson House (Kentucky), ID-Nr. 88002949